Синиша Бабић (Нови Сад, 13. фебруара 1991) је српски фудбалер који тренутно игра за Ал Наср из Бенгазија.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Фудбалери Војводине
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Ветерника
Фудбалери Палића
Фудбалери Крупе
Фудбалери АЕЛ (Лариса)
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије